Mount Andromeda ist der Name folgender Berge:

 Mount Andromeda (Kanada) in den Rocky Mountains, Alberta
 Mount Andromeda (Südliche Sandwichinseln) auf Candlemas Island